Sebnitz steht für:
 Sebnitz, Große Kreisstadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Sebnitz (Fluss), Quellfluss des Lachsbachs in Tschechien und Sachsen
 Kreis Sebnitz, Kreis im Bezirk Dresden
 Verwaltungsgemeinschaft Sebnitz, Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen